Ватульян:

 Ватульян, Аведис Ованесович (1940—2010) — советский футболист.
 Ватульян, Александр Ованесович (род. 1953) — советский и российский ученый в области механики деформируемого твердого тела, теории упругости, теоретической и прикладной механики.